Лаос разделён на 17 провинций (ແຂວງ кхуэнг) и столичную префектуру (ນະຄອນຫຼວງ кампхэнгнакхон), включающую столичный муниципалитет (накхонлуанг). Провинции разделены на 140 районов, состоящих из 11 000 коммун.

На карте показаны провинции в соответствии с номерами:

История 

В июне 1994 года из частей провинций Боликхамсай, Вьентьян и Сиангкхуанг был образован специальный район Сайсомбун. В январе 2006 года он был упразднён, а его территория передана в провинции Вьентьян и Сиангкхуанг. В 2013 году Сайсомбун был восстановлен в качестве 17-й провинции Лаоса. В её состав вошёл ряд территорий провинций Вьентьян и Сиангкхуанг.

Примечания